Acanthopagrus — рід окунеподібних риб родини Спарових.

Види 
Рід містить близько 20 видів:
 Acanthopagrus akazakii Iwatsuki, Kimura & Yoshino, 2006
 Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, 2013 
 Acanthopagrus australis Günther, 1859 
 Acanthopagrus berda Forsskål, 1775 
 Acanthopagrus bifasciatus Forsskål, 1775 
 Acanthopagrus butcheri Munro, 1949 
 Acanthopagrus catenula Lacépède, 1801 
 Acanthopagrus chinshira Kume & Yoshino, 2008 
 Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782 
 Acanthopagrus longispinnis Valenciennes, 1830
 Acanthopagrus morrisoni Iwatsuki, 2013 
 Acanthopagrus omanensis Iwatsuki & Heemstra, 2010 
 Acanthopagrus pacificus Iwatsuki, Kume & Yoshino, 2010
 Acanthopagrus palmaris Whiltey, 1935 
 Acanthopagrus randalli Iwatsuki & Carpenter, 2009 
 Acanthopagrus schlegelii Bleeker, 1854 
 Acanthopagrus sheim Iwatsuki, 2013 
 Acanthopagrus sivicolus Akazaki, 1962 
 Acanthopagrus taiwanensis Iwatsuki & Carpenter, 2006 
 Acanthopagrus vagus W. K. H. Peters, 1852

Примітки 

Спарові
Роди риб